Deucalió de Phtia, personatge mitològic, rei de Phtia.
 Decaulió, argonauta mitològic.
 Deucalió, fill de Prometeu.